Op het toernooi van Wimbledon in 2001 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 27 juni tot en met 8 juli 2001.

Toernooisamenvatting 
De Amerikaanse titelverdedigers Kimberly Po-Messerli en Donald Johnson waren als vijfde geplaatst. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaars.

Het Australische team Rennae Stubbs en Todd Woodbridge was het eerste reekshoofd. Zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Daniela Hantuchová en Leoš Friedl won het toernooi. Op weg naar de finale rekenden zij af met vier geplaatste teams. In de eindstrijd versloegen zij het ongeplaatste koppel Liezel Huber en Mike Bryan in drie sets. Het was voor beiden hun eerste titel in het gemengd dubbelspel.

De Belg Tom Vanhoudt speelde samen met Katarina Srebotnik uit Slovenië – zij bereikten de derde ronde; daarin werden zij verslagen door het koppel Sugiyama/Ferreira. De Belgische Els Callens en haar Zuid-Afrikaanse partner Chris Haggard wonnen hun openingspartij, maar gaven forfait voor de tweede ronde.

Er waren drie Nederlandse deelneemsters. Miriam Oremans en haar Tsjechische partner Jiří Novák waren als dertiende geplaatst – zij bereikten de derde ronde; daarin werden zij verslagen door de latere winnaars. Kristie Boogert en Michael Hill (Australië) kwamen niet voorbij de eerste ronde. Hetzelfde geldt voor Caroline Vis en Marius Barnard (Zuid-Afrika).

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.7)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2001